

Пажиці — село в гміні Новоґродзець Болеславецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Пажиці — село в гміні Озоркув Зґерського повіту Лодзинського воєводства